Тёрёк () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Тёрёк, Дьюла (род. 1938) — венгерский боксёр, олимпийский чемпион 1960 года.
 Тёрёк, Петер (1951—1987) — венгерский футболист, защитник команды «Вашаш».
 Тёрёк, Ференц (род. 1935) — венгерский пятиборец, олимпийский чемпион 1964 года.